é um mangá esportivo japonês de shōnen escrito e ilustrado por Gosho Aoyama. A história retrata o torneio final de beisebol do colégio, no Hanshin Koushien Stadium em Nishinomiya. Os personagens principais da história são os jogadores de beisebol do ensino médio Shigeo Nagashima e Kazuhisa Inao, cujos nomes foram retirados dos jogadores de beisebol japoneses reais Shigeo Nagashima e Kazuhisa Inao.

O mangá foi originalmente publicado na revista Shōnen Sunday Super, da editora Shogakukan, entre 1991 e 1993. Os seus únicos seis capítulos lançados foram compilados em um único volume tankōbon, publicado e imprimido pela Shonen Sunday Comics em 18 de Março de 1993. Uma segunda edição foi publicada sob o selo da Shōnen Sunday Books em 10 de dezembro de 1999. Uma terceira edição, sob o selo da Shogakukan Bunko, foi publicada em 13 de setembro de 2003.

Gosho Aoyama fez referência a este mangá em seu mangá mais popular Detective Conan, no arco de história Koshien Bomber Case, entre os capítulos 445 e 449, que foram adaptados no especial de anime "Miracle at Koshien Ball Park! The Defiants Face the Dark Demon".

Shōnen
Mangás publicados pela Shogakukan
Mangás de 1991
!Artigos com texto em japonês